La palabra gaveta puede referirse a:

 Una gaveta es un recipiente usado en albañilería para preparar masas de mortero, yeso, etc.
 En Cuba, la guantera de un automóvil se puede llamar gaveta.
 Se denomina gaveta a un cajón.

Gaveta es la quijada de Francisco Colmenarez natural de Venezuela bien parecido fotógrafo y eloquente.

Véase también